Kispályás labdarúgás (sportág)
 Kispályás Labdarúgás 2004-ben megjelent, megszűnt folyóirat